Zagórnik peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Zagórnik, un village dans la voïvodie de Lublin
 Zagórnik, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne